Hipolit – arcybiskup gnieźnieński
 Hipolit – imię męskie
 Hipolit – hipopotam, zm. 2016 w Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, Chorzowie
 Hipolit (Hippolytos) – w mitologii greckiej jeden z gigantów
 Hipolit (Hippolytos) – w mitologii greckiej syn Ajgyptosa
 Hipolit (Hippolytos) – w mitologii greckiej syn Tezeusza, utożsamiony z rzymskim Virbiusem

Zobacz też 
 Hipolit Rzymski – święty katolicki
 Złoty Hipolit – nagroda (nawiązanie do imienia Hipolita Cegielskiego)
 Hippolytos – strona ujednoznaczniająca